Le cimetière du Calvaire peut faire référence à :

 cimetière du Calvaire, à Minsk (Biélorussie)  ;
 cimetière du Calvaire, à Paris (France) ;
 cimetière du Calvaire, dans le Queens (New York) ;
 cimetière du Calvaire, à Los Angeles.